«Али́са в Зазерка́лье» — название произведений:
 «Алиса в Зазеркалье» — сказка Льюиса Кэрролла (1871), продолжение книги «Алиса в Стране чудес».
 «Алиса в Зазеркалье» — мультфильм Ефрема Пружанского (СССР, 1982)
 «» — анимационный фильм Андреа Бресциани и Ричарда Слапчински (Италия — Австралия, 1987).
 «Алиса в Зазеркалье» — фэнтезийный телефильм Джона Хендерсона (Великобритания, 1998).
 «Алиса в Зазеркалье» — приключенческий фэнтезийный кинофильм режиссёра Джеймса Бобина и продюсера Тима Бёртона (США, 2016).

См. также 
 Алиса в Стране чудес (значения)
 Зазеркалье (значения)